Люксембург Оупън 2010 е 15-ото издание на Люксембург Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2009. Провежда се в Люксембург, Люксембург от 16 до 24 октомври.

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Люксембург Оупън